Le nom de Bloc démocratique peut désigner :

 le , en République démocratique allemande ;
 le Bloc démocratique sénégalais ;
 le Bloc démocratique du Diambour, au Sénégal.